Памятник гетману Мазепе () — первый на Украине вращающийся памятник, посвященный гетману Ивану Степановичу Мазепе, установленный 19 января 2009 года на смотровой площадке, возле киевского Дворца для детей и юношества, со стороны Аллеи Героев Крут. Ранее на этом месте находился Николаевский военный собор, взорванный во время СССР. Установка памятника вызвала дискуссию об украинско-российских отношениях. По другим источникам скульптурная композиция носит название «Вечный Киев». Создал скульптуру Франк Майслер — всемирно известный израильский скульптор.

Описание памятника 
Памятник установлен таким образом, что при его просмотре со стороны дворца, он находится напротив куполов Киево — Печерской лавры, на территории которой на средства Мазепы построены несколько церквей.

Памятник представляет собой взлетающего голубя, установленного на шаре, который обрамлен рельефами соборов и церквей, построенных на средства гетмана Мазепы. Голубь состоит из двух частей, соединенных в районе клюва, что символизирует единство Левобережной и Правобережной Украины. Хвост голубя, состоящий из двух половинок обвивает шар и церкви Мазепы. Вся композиция установлена на гранитный постамент и вращается вокруг своей оси.

Примечания

См. также 
 Памятник гетману Мазепе (Чернигов)
 Памятник гетману Мазепе (Галац)
 Памятник гетману Мазепе и Карлу XII (Дегтяревка)
 Памятник гетману Мазепе (Мазепинцы)

Ссылки 
 В столице появился вращающийся памятник Мазепе
 В Киеве открылся памятник Ивану Мазепе
 В столице появился памятник «Вечный Киев»

Киев
Мазепе